Jako symbol:
 Arkadia – kraina historyczna i dawna prefektura w Grecji
 Arkadia – kraina szczęśliwości

W geografii:
 W Polsce:
 Arkadia – wieś koło Łowicza, gdzie znajduje się ogród romantyczny w stylu angielskim – oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
 Arkadia – budynek w Poznaniu
 W Warszawie:
 Arkadia – staw w dzielnicy Mokotów
 Park Arkadia – park w dzielnicy Mokotów
 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Arkadia”
 Westfield Arkadia – centrum handlowe w dzielnicy Śródmieście
 Na świecie:
 Arkadia – dawna wieś na Białorusi, położona w obwodzie brzeskim w rejonie brzeskim, od 2007 roku w granicach miasta Brześć
 Arkadia – rejon miasta Odessa na Ukrainie

Inne znaczenia:
 Arkadia – rzymska akademia literacka
 Arkadia – imię żeńskie
 Arkadia – kwartalnik
 Arkadia – polska korporacja akademicka działająca w Krakowie
 Arkadia – produkowany w Polsce, z przeznaczeniem na eksport, lampowy monofoniczny odbiornik radiowy, odmiana radioodbiornika Arkona 2